Евктемон — древнегреческий астроном.
 Евктемон — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.